Vadillo de la Guareña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vadillo de la Guareña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Vadillo de la Guareña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar